Whittier – città della Census Area di Valdez-Cordova in Alaska
Whittier – città nella Contea di Los Angeles, California
Whittier – cittadina della Carolina del Nord